Zona económica exclusiva —  espaço marítimo de responsabilidade e gestão de determinado país
 Zona económica especial — estatuto especial de determinada região, sob o ponto de vista económico
 Zonas Econômicas Especiais da China — zonas econômicas na China abertas ao capital estrangeiro
 Zoneamento ambiental ou Zoneamento Ecológico Econômico — no Brasil, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente
 Zee — banda musical Reino Unido, autora do álbum Identity (álbum)

Desambiguações de música
Desambiguações de siglas